Diamond Mountains kan syfta på:

Geografi

Nordkorea 

 Kŭmgang-san (berg i Nordkorea, Kangwŏn-do),

USA 

 Diamond Mountains (bergskedja i USA, Nevada), White Pine County, 
 Diamond Mountains (bergskedja i USA, Kalifornien), Plumas County, 

Robotskapade Nordkoreaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar